Roberto I de Hesbaye — conde de Hesbaye, da Nêustria e da Austrásia  
Roberto II de Hesbaye — neto do anterior; conde de Worms e de Oberrheingau 
Roberto III de Worms — conde de Worms e de Rheingau 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história